Адам Сузин (1799, Брестский уезд  — 1880) — кандидат философии, участник польского национально-освободительного движения, секретарь Зелёного союза Общества филоматов.

Биография 

Окончил Гродненскую гимназию и Виленский университет. 

В 1816 во время учебы в гимназии выступает с рефератом против антинаполеоновской брошюры Петра Богурского. Критиковал агрессивную политику России, однако в целом благожелательно отзывался об Александре I. 

В университете познакомился и сдружился с гением польского романтизма Адамом Мицкевичем. За участие в деятельности филоматов был приговорен к максимальному по тому времени наказанию: ссылке в Оренбургскую губернию с предварительным заключением в тюрьме. Во время следствия был наиболее несговорчивым среди подследственных. С 1826 отбывал заключение в Орской крепости. 

Получив разрешение переехать в Оренбург (1829), поступил на службу в Оренбургскую пограничную комиссию, работая на должностях казначея и архивариуса. В ссылке поддерживал связи с соратниками по университету. Был заподозрен в организации заговора среди оренбургских поляков, был арестован и подвергся допросу, но был оправдан. 

Вернулся из ссылки в 1837, после чего им были написаны мемуары. Скончался в 1880.

Память 

Личность Адама Сузина увековечена в третьей части поэмы Адама Мицкевича «Дзяды»:

Примечания

Литература 

 Оренбургская библиографическая энциклопедия. // Под ред. Л.Н. Большакова. Оренбург, 2000.

 Ильин А. Берестейские и свислочские страницы дела №632 // Гістарычная Брама № 1(18), 2001.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1799 году
Умершие в 1880 году
Филоматы
Выпускники Гродненской гимназии
Выпускники Вильнюсского университета
Мемуаристы Польши